Тучельский Джон (; ) — американский рабочий, инженер. На русском языке его называли Иваном Густавовичем.

Биография 
Родился в 1894 году в Детройте. Работал там же на заводе Генри Форда рабочим.

В 1922 году приехал в Советскую Россию с одной из первых групп американских специалистов по линии Общества технической помощи России.

Во время длительного путешествия из Нью-Йорка был избран начальником эшелона, в котором они направлялись из Петрограда в Сибирь с привезенными ими оборудованием и материалами.

По прибытии в Кемерово был избран мэром образовавшегося американского посёлка — Автономной индустриальной колонии «Кузбасс».

Участвовал в строительстве электростанции коксохимического завода, после его завершения временно выехал в США, где получил диплом инженера-электрика.

По возвращении в СССР продолжал работать в Кузбассе, а после ликвидации АИК переехал в Ленинград, где работал на одном из электрозаводов.

В 1930 году выехал на строительство Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), жил в Дзержинске.

Женился на советской гражданке, у них родилась дочь, Эталь.

1 декабря 1937 года на собрании парторганизации завода Тучельского исключили из ВКП(б) под предлогом того, что он был знаком с одним из членом колонии, которого подозревали в шпионаже, «…за близкую связь с врагами народа и скрытие этой связи от парторганизации, за выступление в защиту врагов народа Арнольда и Внука».

Через месяц, в начале 1938 года, в период массовых сталинских репрессий, Тучельский был арестован по обвинению в шпионаже. Расследование шло год, подсудимый отрицал все обвинения, но в конце концов сознался в преступлении под пытками, а 16 декабря 1938 года скончался в тюремной больнице в г. Горьком.

Примечания

Библиография 
 Мэр Красной Горки. Американец приехал помогать русским шахтерам, а его отправили в ГУЛАГ
 Тучельский Джон // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — М.: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.
 Тучельский Иван Густавович // Списки жертв

Репрессированные в РСФСР
Умершие в тюрьмах СССР